

Musica 
 Stand – gruppo musicale di Dublino
 Stand! – album degli Sly & the Family Stone del 1969
 Stand – singolo dei R.E.M. del 1989
 Stand – singolo dei Poison del 1993
 Stand – album di Michael W. Smith del 2006
 Stand – singolo di Lenny Kravitz del 2011
 Stand – album dei The Letter Black, all'epoca Breaking the Silence
Stand – singolo di Comethazine del 2019

Letteratura 
 L'ombra dello scorpione (The Stand) – romanzo di Stephen King

Televisione 
 L'ombra dello scorpione (The Stand) – miniserie televisiva tratta dall'omonimo romanzo

Fumetti 
 Stand – potere soprannaturale presente nel manga e anime Le bizzarre avventure di JoJo

Altro 
 STAND – organizzazione presente nell'anime Virus Buster Serge
 Stand – spazio dal quale vengono organizzate vendite o presentazioni di oggetti in generale